Районы городов Республики Корея:
 Чунгу (район, Сеул)
 Чунгу (район, Пусан)
 Чунгу (район, Инчхон)
 Чунгу (район, Тэджон)
 Чунгу (район, Тэгу)
 Чунгу (район, Ульсан)